złociszek – rodzaj porostów
 złociszek, wiekuistka – rodzaj roślin